Кантаку́зін — російське прізвище грецького походження.

Відомі носії 
 Кантакузин Фома Матвійович (?—1722) — граф Римської імперії, великий спафарій Валахії.
 Кантакузін Володимир Георгійович (1872–1937) — князь з роду Кантакузіних.
 Кантакузін Георгій Григорович (1849—1899) —  князь з роду Кантакузіних.

Примітки